Margarite steht für:
 eine Variante des Personennamens Margarete
 eine Gruppe von Mineralien, siehe Margarit (Mineral)
 eine häufige Falschschreibung des Pflanzennamens Margerite

Siehe auch:
 Margarit